Константи́н Ю́рьевич Па́нин (; 8 декабря 1975, Никополь, Днепропетровская область, Украинская ССР, СССР) — украинский футболист, полузащитник.

Биография 
Первый тренер — В. Терещенко.

Начал выступать за любительские команды: «Днепр-2» и «Колос» из Чкаловского.

В 1994 году провёл 4 матча за команду «Эра» из Никополя в любительском чемпионате Украины. Также в 1994 году выступал за клуб «Динамо» (Вологда) во Втором дивизионе России, а Панин провёл 3 матча. После играл за любительскую команду «Металлург» (Череповец).

Затем играл в клубах из Одессы, сначала за любительский коллектив Лотто-GCM, после за клуб Второй лиги Украины — «СКА-Лотто». В 1998 году играл за «Черноморец», клуб тогда выступал в Первой лиги Украины. Панин сыграл в клубе 10 матчей, причём всегда выходил на замену. После играл за любительский клуб «Украина-Союз».

В 1999 году попал в польскую «Амику» из города Вронки. В команде дебютировал 22 сентября 1999 года в матче за Суперкубок Польши против краковской «Вислы» (1:0), в этом матче «Амика» одержала победу, а Панин провёл весь матч. В команде провёл около полутора лет и сыграл всего в 5 матчах чемпионата Польши.

Позже снова играл за команду «Украина-Союз». В 2002 году в составе любительской команды КЗЭСО в 18 матчах забил 10 мячей. В 2003 году играл за казахстанский «Кайрат». После первого круга перешёл в другой казахстанский клуб «Есиль-Богатырь». В котором провёл 68 матчей и забил 5 мячей в чемпионате Казахстана. В 2006 году перешёл в «Жетысу», клуб тогда выступал в Первой лиги Казахстана. Вместе с командой вышел в Премьер-Лиги Казахстана. В июне 2008 года сыграл в двух играх Кубка Интертото за «Жетысу» против венгерского «Гонведа», по сумме двух матчей «Жетысу» проиграл со счётом (3:6).

В 2009 году играл за любительский клуб «Мир» из Горностаевки. Летом 2009 года перешёл в армянский «Титан», клуб выступал во Второй лиге. Вместе с командой вышел в Первую лигу Украины.

В 2015 году стал игроком армянского «Беркута».

Достижения 
 Обладатель Суперкубка Польши (1): 1999
 Победитель Первой лиги Казахстана (1): 2006
 Победитель Второй лиги Украины (1): 2009/10

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Титан» (Армянск)
 Профиль на сайте worldfootball.net
 
 
 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Динамо» Вологда
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Амика»
Игроки ФК «Каховка»
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Титан» Армянск
Игроки ФК «Кристалл» Херсон